Монасти́р Ісу́са () — назва декількох католицьких монастирів на Піренейському півострові.

Монастир Ісуса (Авейру)
 Монастир Ісуса (Сетубал)

Монастирі